Кагановский — фамилия еврейского происхождения.

Мужчины 
 Кагановский, Александр Григорьевич (1901—1971) — советский учёный-ихтиолог, специалист в области биологии промысловых рыб дальневосточных морей.
 Кагановский, Фредерик Исаакович — советский изобретатель, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники.
 Кагановский, Эфраим (1893—1958) — еврейский писатель.

Женщины 
 Кагановская, Лиля — киновед и культуролог, профессор славистики университета штата Иллинойс.

См. также